Staatsgreep van 18 Fructidor V op 4 september 1797
 Staatsgreep van 30 Prairial VII op 18 juni 1799
 Staatsgreep van 18 Brumaire, de staatsgreep van de latere keizer Napoleon I op 9 november 1799
 Staatsgreep in Frankrijk (1812), een mislukte staatsgreep op 23 oktober 1812
 Staatsgreep in Frankrijk (1851), de staatsgreep van de latere keizer Napoleon III op 2 december 1851
 Staatsgreep in Frankrijk (1899), een mislukte staatsgreep op 23 februari 1899